Mont Gond kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Mont Gond (Martigny), bergstopp i Valais, 
 Mont Gond (Conthey), bergstopp i Valais,